Manu Livertout (né en 1972 à Châteauroux) est un guitariste et  compositeur français fortement influencé par le heavy metal, et s’inscrivant dans le sillage de Paul Gilbert (Racer X, Mr.Big), Joey Taffola ou encore Dimebag Darrell (Pantera, Damageplan).

Biographie 
Manu Livertout commence les cours de guitare à l'âge de 12 ans. Il entre au conservatoire de Nantes, il intègrera en 1989 le fameux centre musical créatif de Nancy (CMCN), devenu depuis Music Academy International (MAI) et il y deviendra professeur en 1990.

Ses capacités techniques l’ont amené à devenir un collaborateur rapproché de prestigieuses marques de guitares électriques, telles que Lâg, James Trussart, et aujourd’hui, Ibanez. Sa guitare actuelle est un modèle 7 cordes K7, qui a été, à l’origine, conçue par les guitaristes du groupe de nu metal américain Korn.

Ses recherches au niveau de l’instrument l’ont amené à écrire, en 1993, la méthode Metal Paganini, dédiée au style néo classique. En 2007, il a sorti un DVD pédagogique dédié à la guitare metal, intitulé Metal Machine.

Ses albums, Indian Akrobatik (1998) et Autoparody (2002), sont des références pour les amateurs de shred. Le dernier en date, The Bounder (2007), met davantage en exergue la facette mélodique du guitariste, et place l’expressivité au-dessus de la virtuosité. Le dernier album en date The Sweet Path (2009) continue dans la lignée du précédent avec des thèmes accrocheurs sur fond de rythmique métal.

En dehors de son groupe, le Manu Livertout Band, Manu est partie prenante de projets parallèles, tels que le groupe « STICKY SWEET », dans lequel il joue de la basse, et Boy Damon T.
Manu enseigne la guitare à la Music Academy International de Nancy (MAI) ainsi que dans divers magazines. Depuis peu, il occupe le poste de guitariste dans les rangs du groupe australien Koritni. On peut l’apercevoir sur leur DVD live du Hellfest 2012.

Discographie 
 Indian Akrobatik (1998)
Autoparody (2002)
The Bounder (2007)
The Sweet Path (2009)     
Humanchico : Live and more DVD Live de Kermheat (2008)
See you spoon!!!!!!! CD de Kermheat (2011) sur le titre Cosmos 2009

Avec d'autres groupes 
Maniac Spleen (1994)
Boy Damon T (2009)
Happy Three Friends (2008) avec Jérémy Barès et Kermheat

Notes et références

Liens externes 
 Site officiel de Manu Livertout
  Interview vidéo de Manu Livertout
  Interview vidéo de Manu Livertout et Amen Viana pour Boy Damon T
  Interview Manu (Novembre 2009)
  Interview croisée Manu & Kermheat (Avril 2010)

Naissance en 1972
Guitariste français
Élève du conservatoire à rayonnement régional de Nantes